1139 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1139 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области, Кандалакшский район.
 1139 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 281122.

Примечания